Acusilau d'Argos, logògraf de l'antiga Grècia
 Acusilau de Rodes, atleta de l'antiga Grècia, campió de boxa